Thozamile Taki (né en 1971), connu comme le Tueur à la canne à sucre, est un tueur en série sud-africain qui a assassiné 13 femmes âgées de 18 à 25 ans, enterrant leurs corps dans des champs de plantation agricole. Le 19 janvier 2011, Taki a été condamné à 13 fois la prison à vie pour les meurtres, ajoutant une peine de 208 ans, 16 ans pour chaque agression sexuelle de ses victimes. 

Taki a tué 10 victimes dans les plantations de canne à sucre aux alentours de la ville de Umzinto sur la côte sud de KwaZulu-Natal mais aussi trois victimes dans les plantations de thé près de Port St. Johns sur le Cap-Oriental.

Taki a été emprisonné à la prison de Westville. Le 21 février 2010, Taki, avec huit autres prisonniers, ont tenté de s'échapper de la prison. Taki tomba du toit du quatrième étage, grièvement blessé alors que ses complices parvenaient à s'échapper.  

Le 2 mars 2010, Taki, se déplaçant désormais en fauteuil roulant, entra au procès en disant que sa petite-amie allait payer la caution. Le juge King Ndlovu repoussa le procès au 30 avril 2010. Le 23 décembre 2010, Taki a été condamné pour toutes les charges retenues contre lui.

Voir aussi 

 Liste de tueurs en série

Notes et références 

Naissance en 1971
Tueur en série sud-africain